Carlos Menem puede referirse a las siguientes personas:

 Carlos Menem, abogado y político, expresidente de Argentina entre 1989 y 1999.
 Carlos Menem, piloto argentino, hijo del expresidente Carlos Menem
 Carlos Menem, hijo del expresidente Carlos Menem, fue integrante de Gran Hermano.